Igelsdorf ist der Ortsname von

 Igelsdorf (Baiersdorf), Ortsteil der Stadt Baiersdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Igelsdorf (Rednitzhembach), Ortsteil der Gemeinde Rednitzhembach, Landkreis Roth, Bayern